

Architettura
 Gelosia – una persiana semplificata costituita da una stuoia esterna
 Gelosia – parte apribile della persiana detta anche persianina

Cinema
La gelosia – film del 1915 diretto da Augusto Genina
Gelosia (The Other Tomorrow) – film del 1930 diretto da Lloyd Bacon
Gelosia (The Fixer-Uppers) – cortometraggio del 1935 con Stanlio e Ollio 
Gelosia (Wife vs. Secretary) – film diretto da Clarence Brown (1936)
Gelosia – film del 1942 diretto da Ferdinando Maria Poggioli
Gelosia – episodio del film Circo equestre Za-bum, diretto da Mario Mattoli (1944)
Gelosia – film del 1953 diretto da Pietro Germi

Matematica
 Moltiplicazione a gelosia – altro nome per indicare il metodo di moltiplicazione arabo

Musica
Gelosia – singolo di Bobby Solo del 1980
Gelosia – singolo dei Dirotta su Cuba del 1994
Gelosia – singolo di Adriano Celentano del 1999 tratto dall'album Io non so parlar d'amore

Altro 
 Gelosia – sentimento
 Gelosia – sceneggiato televisivo del 1980 diretto da Leonardo Cortese
 Gelosia (Sjalusi) – dipinto di Edvard Munch

Altri progetti